Новак Ђоковић је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Томаша Бердиха резултатом 7:5, 6:3.

Носиоци

 'Новак Ђоковић (победник)
 Роџер Федерер (полуфинале)
 Томаш Бердих (финалиста)
 Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)

<li>  Жо-Вилфрид Цонга (прво коло)
<li>  Јанко Типсаревић (прво коло)
<li>  Андреас Сепи ''(четвртфинале)
<li>  Михаил Јужни ''(друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=прво коло
|RD2=друго коло
|RD3=четвртфинале
|RD4=полуфинале

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Н. Ђоковић
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2='''6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= В. Троицки
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Д. Гофен
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=

Доња половина

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2013.
Тенис 2013.